A memento szó jelentései:
 latinul „emlékezzél rám”, főnévi értelemben „emlékeztető”
Memento (1994), Moby Dick-album
 Mementó (2000), amerikai thriller, Christopher Nolan filmje
Mementó-szobor, a makói görögkatolikus temetőben
 Memento Park, a budapesti Szoborpark
 Memento programtervezési minta